Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská (5. února 1737, Vídeň – 7. června 1740, Laxenburg) byla rakouská arcivévodkyně a první dítě arcivévodkyně Marie Terezie, pozdější císařovny a královny.

Život 
Narodila se 5. února 1737 v paláci Schönbrunn jako dcera arcivévodkyně Marie Terezie a jejího manžela vévody Františka I. Štěpána Lotrinského.

Byla velmi milým dítětem. Její dědeček Karel VI. ji přezdíval Liesl. Je známo, že o ní mluvil s potěšením a často si s ní hrával.

Během návštěvy zámku Laxenburg dne 7. června 1740 Marie Alžběta náhle onemocněla žaludečními křečemi a zvracením. Zemřela vyčerpaná ve 21 hodin ve věku 3 let.

Byla pochována v Císařské hrobce ve Vídni (hrob č. 48), její srdce bylo uloženo v urně č. 47 a vnitřnosti v urně č. 46 ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály.

Reference

Externí odkazy

Bibliografie 
 Hanne Egghardt: Maria Theresias Kinder. 16 Schicksale zwischen Glanz und Elend. Kremayr & Scheriau, Vienna 2010, .
 Elfriede Iby: "Marie-Thérèse, biographie d'une souveraine"

Habsbursko-lotrinská dynastie
Arcivévodkyně
Narození v roce 1737
Narození 5. února
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1940
Úmrtí 7. června
Úmrtí v Laxenburgu
Ženy